Carl Rafn ist der Name folgender Personen:

 Carl Christian Rafn (1795–1864), dänischer Historiker, Übersetzer und Antiquitätenhändler
 Carl Gottlob Rafn (1769–1808), dänischer Wissenschaftler und Beamter